Marechal Floriano kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Marechal Floriano (ort), Espírito Santo, 
 Marechal Floriano (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar